Bernard Galler – matematico e informatico statunitense
 Bruno Galler – ex arbitro di calcio svizzero
 Lev Galler – ammiraglio di origine tedesca baltica
 Max Galler – calciatore svizzero, difensore